Rašica (Blace), een plaats in de Servische gemeente Blace
 Rašica (Ljubljana), een plaats in de Sloveense gemeente Ljubljana
 Rašica (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče